Rise (parochie, Aabenraa)
Rise (parochie, Ærø)
Rise (Engeland), een plaats in de East Riding of Yorkshire
Rise (Expandis), een new-wavealbum van Phil Thornton
Rise (Herb Alpert), een nummer van Herb Alpert
Rise (Jonas Blue), een nummer van Jonas Blue
 Rise (Katy Perry), een muzieknummer
Rise (Lost Frequencies), een single van Lost Frequencies
 Rise (Sarmanto), een muziekcompositie
Rise (The Answer), een album van The Answer
Rise (2022), Amerikaanse film uit 2022 
Rise: Blood Hunter, ook Rise, een film uit 2007 onder regie van Sebastian Gutierrez